Алехандро Хавьер Фрессотти (; родился 15 февраля 1984 года, Монте-Буэй, Кордова) — аргентинский футболист, защитник клуба «Химнасия» (Хухуй).

Клубная карьера 

Фрессотти начал профессиональную карьеру в клубе «Ланус». В 2005 году он на правах аренды выступал за тиранское «Динамо». После ухода из «Лануса» Алехандро без особого успеха выступал за «Химансию» из Мендосы. В 2007 году он перешёл в «Чакарита Хуниорс», где быстро стал футболистом основы. В начале 2009 года Фрессотти на правах аренды перешёл в итальянский «Тревизо». 7 марта в матче против «Пармы» он дебютировал в Серии B. После окончания аренды Алехандро вернулся в «Чакарита Хуниорс», который к тому времени вышел в элиту.  Отыграв сезон на высшем уровне Фрессотти перешёл в «Химанисю Ла-Плата». 16 августа в матче против «Олимпо» он дебютировал за новую команду.

В начале 2011 года Фрессотти присоединился к перуанскому «Спортинг Кристал». 2 апреля в матче против «Аякучо» он дебютировал в перуанской Примере. 15 мая в поединке против «Универсидад Сан-Мартин» Алехандро забил свой первый гол за «Кристал».

В начале 2012 года он перешёл в чилийский «Сан-Луис Кильота», но уже летом вернулся на родину став игроком «Бока Унидос». 12 августа в матче против своего бывшего клуба «Химнасия Ла-Плата» он дебютировал за новую команду. После окончания сезона Алехандро подписал контракт с эквадорским «Депортиво Куэнка». 13 июля в матче против ЛДУ Кито он дебютировал в чемпионате Эквадора. 29 августа в поединке против «Макара» Фрессотти забил свой первый гол за «Депортиво Куэнка».

В начале 2015 года он присоединился к «Барселоне» из Гуаякиль. 31 января в матче против ЛДУ Лоха Алехандро дебютировал за новую команду. 25 февраля в поединке против «Эстудиантеса» он дебютировал в Кубке Либертадорес. Отыграв полгода Фрессотти в качестве свободного агента вернулся на родину. Его новым клубом стал «Темперлей». 20 июля в матче против «Индепендьенте» он дебютировал за новый клуб.

Примечания

Ссылки 
 
 Wikio
 Sitio Oficial de Chacarita Juniors
 Informe Tricolor
 Ficha BDFA

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Динамо» Тирана
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Мендоса
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Тревизо»
Игроки ФК «Депортиво Куэнка»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Темперлей»
Игроки ФК «Сан-Луис» Кильота
Игроки ФК «Бока Унидос»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль